Bianca di Lancaster (1305–1380), figlia di Enrico Plantageneto, III conte di Lancaster, baronessa di Liddell come moglie di Thomas Wake
 Bianca di Lancaster (1345-1369), figlia di Enrico Plantageneto, I duca di Lancaster, moglie di Giovanni Plantageneto, capostipite della casa di Lancaster
 Bianca di Lancaster (1392-1409), figlia del re d'Inghilterra Enrico IV, contessa elettrice palatina come moglie di  Ludovico III